Aceti – plurale di aceto, liquido acido
 Antonio Aceti – politico italiano
 Tommaso Aceti – vescovo cattolico, bibliotecario e filologo italiano
 Vladimir Aceti – velocista italiano